La gara di Sciabola individuale femminile all'interno del Campionato mondiale di scherma 2014 si è svolta il 18 luglio 2014.

La vittoria è andata all'ucraina Ol'ha Charlan si riconferma campionessa del mondo conquistando il secondo oro iridato consecutivo. La medaglia d'argento è stata conquistata dalla statunitense Mariel Zagunis, mentre il bronzo è andato alle russe Ekaterina D'jačenko e  Jana Egorjan.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Voci correlate 
 Coppa del Mondo di scherma 2014

Collegamenti esterni
 

Campionati mondiali di scherma 2014